Aspen
Aspen Hill
Aspen Park
Chrysler Aspen
Aspen MLT — editora de quadrinhos fundada por Michael Turner

Desambiguações de topônimos